Черни-Осым — топоним в Болгарии:
 Черни-Осым (река)
 Черни-Осым (село)